Рія́к-Ксентрі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на південь від Парижа, 110 км на південний схід від Ліможа, 36 км на схід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 144 оподаткованих домогосподарства, у яких проживали 314,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ріяк-Ксентрі на сайті французького Національного інституту географії
 сайт Ріяк-Ксентрі 
 [ Розташування муніципалітету Ріяк-Ксентрі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез